Aunus
Aunus, esonimo finlandese di Olonec
1480 Aunus – asteroide della fascia principale
Careliano di Aunus
Spedizione di Aunus – episodio della Guerra civile russa